Оле́г Соро́кин:
 Сорокин, Олег Григорьевич (род. 1974) — профессиональный латвийский хоккеист.
 Сорокин, Олег Валентинович (род. 1967) — глава Нижнего Новгорода.